Archétype toponymique gallo-roman Gaudiacum, basé sur le nom de personne chrétien Gaudius et le suffixe -acum. Homonymie avec les nombreux , ,  du nord de la France.

Toponymes 
 Gaujac, commune française du Gard
 Gaujac, commune française du Gers
 Gaujac, ancienne commune française du Gers, rattachée à Saint-Arroman.
 Gaujac, commune française de Lot-et-Garonne
 Gaujac, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Fregimont.

Patronymes 
 Paul Gaujac, militaire et historien français du .

Voir aussi 
 Gaugeac, commune française de la Dordogne
 Gaujacq, commune française des Landes

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France